Sincerely, Tokyo — дебютный альбом американского рэпера MadeinTYO. Он был выпущен 26 октября 2018 года на лейбле Private Club Records. Альбом включает в себя гостевые участия от 24HRS, Roy Woods, Gunna, ASAP Ferg, Blood Orange и Tinashe.

Главный сингл с альбома Ned Flanders, при участии ASAP Ferg. Сингл был выпущен 1 июня 2018 года. Альбом дебютировал под номером 98 в чарте Billboard 200.

Список композиций 
Адаптировано под Tidal.

Чарты

История выпуска

Примечания 

Альбомы 2018 года
Дебютные альбомы 2018 года
Альбомы, спродюсированные Ronny J
Альбомы MadeinTYO
Альбомы, спродюсированные TM88